Дрсник може да се односи на:
 Дрсник, село у општини Клина, Косово и Метохија, Србија
 Дрсник (Чешка), село у Чешкој Републици